Streltsi peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Стрелци) :
Streltsi, village bulgare de l'obchtina de Brezovo, situé dans l'oblast de Plovdiv ;
Streltsi, village bulgare de l'obchtina de Kotel, situé dans l'oblast de Sliven ;
en macédonien (le nom étant écrit Стрелци) :
Streltsi, village macédonien de la municipalité d'Oslomeï.